BUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buton/babau (Indonesia)